Селіштя () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Селіштя () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Селіштя.
 Селіштя () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Мілянка.
 Селіштя () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Уда.
 Селіштя () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Керанд.
 Селіштя () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Ісверна.
 Селіштя () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мелая.
 Селіштя () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Римніку-Вилча.